

Лукачовце — село, громада округу Гуменне, Пряшівський край.
 Лукачовце — село, громада округу Нітра, Нітранський край.